Communauté de communes des Trois Frontières ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes des Trois Frontières, Gemeindeverband im Département Haut-Rhin, siehe Communauté d’agglomération des Trois Frontières
 Communauté de communes des Trois Frontières (Moselle), Gemeindeverband im Département Moselle